El nombre Lucas Gómez puede referirse a:

En cine 
Como don Lucas Gómez: es una película chilena de 1925.

En deportes 
Lucas Gómez (1987-): es un futbolista argentino.
Lucas Gómez (1995-): es un tenista mexicano.

En religión 
Lucas Gómez Pérez: fue un capitán de la la Hermandad de Armados de Jesús Nazareno de Ocaña en 1965.